Браузеры представляют собой перечень интернет-обозревателей, созданных на базе движка Gecko, разработанного компанией Mozilla Foundation.

Причины использования Gecko как базы для создания других браузеров 

Gecko является свободным браузерным движком с открытым, гибким исходным кодом, созданным компанией Mozilla в 1997 году. Kод программы позволяет изменять, добавлять, удалять или дорабатывать любые элементы/функции/приложения браузера.
Компания Mozilla объявила, что движок свободен для изменения и доработки. Также, если в коде Gecko происходят какие-то изменения (исправляются ошибки или баги, добавляются новые функции и т. д.), его обновлённые версии добавляются в открытый доступ, давая возможность другим разработчикам использовать полученный опыт.

Сравнительная таблица браузеров 
Компании из разных стран, взяв за основу исходный код Gecko, стали создавать свои варианты интернет-обозревателей.

Примечания

Ссылки 
 mozilla.org

Браузерные движки